Hernán Cornejo puede referirse a:

 Hernán Cornejo, también conocido como Herman Cornejo, bailarín argentino;
 Hernán Cornejo, político argentino, gobernador de la provincia de Salta (1987-1991).